Kalanaur (Panjab), ciutat i nagar panchayat al districte de Gurdaspur, al Panjab (Índia).
 Kalanaur (Haryana), ciutat i municipalitat al districte de Rohtak a Haryana, Índia.